Sobekemsaf est un nom masculin de l'Égypte antique signifiant Sobek est sa protection. Il a été porté par deux rois ainsi que par une Grande épouse royale de la  :
 Sekhemrê-Ouadjkhâou Sobekemsaf, nommé généralement Sobekemsaf , mais aussi parfois Sobekemsaf  ;
 Sekhemrê-Shedtaouy Sobekemsaf, nommé généralement Sobekemsaf , mais aussi parfois Sobekemsaf  ;
 Sobekemsaf, Grande épouse royale du roi Noubkheperrê Antef, portant également les titres de Épouse du roi, Sœur du roi et Fille du roi.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité
Nom théophore